Mit Zereth wird bezeichnet

 Sereď, eine Kleinstadt in der Westslowakei
 Zereth, ein historisches Längenmaß